Polska Federacja Karate Tradycyjnego (PFKT) – nieistniejące stowarzyszenie sportowe, organizujące działalność karate tradycyjnego w Polsce w latach 1993 - 1996.

Historia 
 10 stycznia 1990 - utworzenie Federacji Karate Tradycyjnego "Fudokan", która staje się członkiem  International Traditional Fudokan Karate Federation (ITFKF) a później International Traditional Karate Federation (ITKF). Założycielem był były Przewodniczący Komisji Karate Shotokan Włodzimierz Kwieciński.
 10 lutego 1993  - powstanie Polskiej Federacji Karate Tradycyjnego.  
 grudzień 1996 - przekształcenie w Polski Związek Karate Tradycyjnego. Ze względu na nacisk na sportowy aspekt karate część klubów i instruktorów odeszła z organizacji zakładając w listopadzie 1999 Polską Federację Karate Tradycyjnego Fudokan

Linki zewnętrzne 
Polski Związek Karate Tradycyjnego
Polska federacja karate Fudokan

Karate w Polsce
Polskie organizacje sportowe